Копетдагское водохранилище — водохранилище в Туркмении в Ахалском велаяте. Ёмкость более 220 млн м³.

Описание 
Копетдагское водохранилище построено в конце третьей очереди Каракумского канала от города Теджена до Геок-Тепе, проходящей вдоль предгорий Копетдага протяжённостью 300 км. Расположено северо-западнее города Геок-Тепе. Под чашу водохранилища отводилось 6087 га земли. На значительном протяжении вдоль канала проходит шоссе М37. Подвержено значительным (7—9 м)колебаниям уровня.

Играет важную роль для сельского хозяйства. Его водами орошается 215,8 тысяч га земли. Минерализация вод в 1987 году составляла 0,7 — 1 г/литр.

Первый год наполнения — 1973. Окончание четвёртого этапа строительства и выход на проектную мощность был осуществлён в 1986 году.

Фауна 
В водохранилище обитает 32 вида рыб. В первые годы доминировали чехонь, плотва, судак, жерех и лещ, а из сорных рыб преобладают амурский бычок и востробрюшка.

Примечания 

Водохранилища Туркменистана
Ахалский велаят